Rhododendron 'Fireball' — сорт зимостойких листопадных рододендронов. 

Декоративное садовое растение, используется в селекционных программах направленных на создание зимостойких сортов листопадных рододендронов и в качестве модельного растения в биологических исследованиях. 

Не следует путать с 'Fireball' Richard Gill & Sons R., 1925.

Происхождение

Биологическое описание 
Листопадный кустарник, в возрасте 10 лет высота около 150—160 см, ширина 120 см. Куст вертикальный.

Листья глянцевые, молодые коричнево-красные, летом тёмно-зелёные, осенью бронзового цвета.

Соцветия несут 7—10 цветков.

Цветки воронкообразные, тёмно-красные с оранжевым оттенком, около 6,5 см в диаметре. Аромат отсутствует или очень слабый.

Цветение в конце мая — середине июня.

В культуре 
Выдерживает понижения температуры до −29 °С. В условиях умеренно-континентального климата и Нижегородской области при высоте кроны 1 м зимостоек.

Сорт обладает хорошей устойчивостью к мучнистой росе, но в определённых условиях может быть подвержен этому заболеванию.

Болезни и вредители

Литература

Примечания 

Fireball